

Patronyme 

 Abraham Belaga, un acteur français ; 
 , un mathématicien russe ;
 , une femme politique américaine,

Toponyme 

 , une ville du Sarawak sur l'île de Bornéo, en Malaisie.